Армэшеску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Армэшеску, Думитру (род. 1947) — румынский политик.
 Армэшеску, Михаэла (род. 1963) — румынская гребчиха.